William Collier Sr. (1864-1944) – scrittore, regista e attore statunitense
William Collier Jr. (1902-1987) – attore statunitense
William Collier (atleta) –